Numero – in matematica
 Numero – in linguistica
 Numero – il simbolo №
 Numero –  nell'arte scenica è una parte dello spettacolo
 Numero – settimanale umoristico (1914-1922)
 Numero – unità delle truppe ausiliarie dell'esercito romano

Pagine correlate 
Numeri (disambigua)